Christer Lundh kan syfta på:

Christer Lundh (sångare) (född 1945), en vissångare och visforskare
Christer Lundh (ekonomisk historiker) (född 1952), en professor i ekonomisk historia
Christer Lundh (låtskrivare) (född 1954), en kompositör och textförfattare